Hall of Fame Tennis Championships 2006 — 31-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 10 по 16 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Марк Филиппуссис обыграл  Джастина Гимелстоба со счётом 6-3, 7-5.
 Филиппуссис выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гимелстоб сыграл единственный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Роберт Кендрик /  Юрген Мельцер обыграли  Джастина Гимелстоба /  Джеффа Кутзе со счётом 7-6(3), 6-0.
 Кендрик выиграл единственный титул в основном туре ассоциации.
 Мельцер выиграл 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 ATP Тур 2006 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Июль 2006 года
2006